Havoise (variantes : A(r)voise, Ha(r)vise, Ha(r)wise, Ha(r)wisa, Ha(d)vise, Ha(d)wise, Hadwisa, etc.) est un anthroponyme féminin d'origine germanique composé notamment de l'élément v(o)is(e)/wis(a) (« sage »), dérivé du proto-germanique *wīsaz (à l'origine notamment du vieux norrois víss, de l'allemand weise et de l'anglais wise).

Il fut porté notamment par :

 Havoise de Normandie (morte en 1034), duchesse de Bretagne ;
 Havoise de Bretagne (morte en 1072), duchesse de Bretagne ;
  (XI siècle), épouse du baron anglo-normand Guillaume Fitz Baderon ;
 Harvise d'Évreux (morte vers 1150), comtesse de Dreux ;
 Hawise de Reviers (XII siècle), fille du baron anglo-normand Richard de Reviers ;
 Hawise d'Aumale (morte en 1214), comtesse d'Aumale ;
 Avoise de Craon (morte vers 1230), épouse de Guy V de Laval ;
  (morte en 1243), fille du baron anglo-normand Hugues de Kevelioc ;
  (morte en 1310), épouse du prince gallois Gruffydd ap Gwenwynwyn.